Марахов — фамилия:

 Марахов, Владимир Григорьевич (1929—2022) — советский и российский философ.
 Марахов, Юрий Николаевич (1937—1988) — советский футболист.